MVD puede referirse a:

Montevideo, capital de Uruguay;
Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones, Uruguay (Código de Aeropuerto IATA);
Ministerio del Interior de Rusia, por las siglas de su denominación en ruso (Ministerstvo Vnutrennij Del).
Ministerio de Asuntos Internos de la Unión Soviética, por las siglas de su denominación en ruso (Ministerstvo Vnutrennij Del).

Acrónimos